Martin Goodman (1953), historien britannique
 Martin Goodman (1908-1992), éditeur de comics américain